Ozouer steht für folgende Gemeinde in Frankreich:

 Ozouer-le-Voulgis, Département Seine-et-Marne
 Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Département Seine-et-Marne